Operation Rainbow steht für:

 Operation Rainbow (Roman), Roman von Tom Clancy (1998)
 Operation Regenbogen, militärische Operation Israels

Siehe auch:
 Unternehmen Regenbogen (Begriffsklärung)